Негрілешть () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Негрілешть () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Негрілешть.
 Негрілешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Негрілешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Негрілешть.
 Негрілешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Негрілешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Негрілешть.
 Негрілешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Скурту-Маре.